Eucla (plaats), een plaatsje in West-Australië
 Nationaal park Eucla, een nationaal park in West-Australië
 Eucla-pas, bergpas in West-Australië
 Eucla Land Division, een van de vijf land divisions van de Australische deelstaat West-Australië

 Cerro Eucla, berg in Mexico